Josep Lluís Espluga i Trenc (El Campell, 1964) és doctor en sociologia i assagista franjolí, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona.

És investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), membre del grup Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS), i fundador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB). És autor de diversos treballs de recerca sociològica i dels assaigs, centrats en les actituds dels habitants de l'Aragó catalanòfon, Franja, frontera i llengua: conflictes d'identitat als pobles d'Aragó que parlen català —en col·laboració amb Arantxa Capdevila— (1995) i Urbilatèria (2004), assaig que, corregit i ampliat, s'ha reeditat amb el títol Planeta Franja. El trencaclosques del català a l'Aragó (2005). En el volum Com embolicar la Franja amb una fulla de pi (2007) ha aplegat diversos articles acadèmics i divulgatius sobre qüestions sociolingüístiques, i ha coordinat el volum El cambio climático y sus metáforas. Cómo dar sentido a las narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global (Icaria Editorial, 2020). És col·laborador habitual de Temps de Franja i de l'anuari Ripacurtia.

Referències 

Sociòlegs catalans
Professors de la Universitat Autònoma de Barcelona
Lliterans
El Campell
Científics aragonesos
Sociòlegs espanyols